RO', Ro e ro podem significar:
 Ro, a comuna italiana;
 ro, código ISO 639 para língua romena;
 RO, código ISO 3166-1 alpha-2 para a Romênia.
 RO, sigla usual para o Estado de Rondônia (Brasil).
 Rô, décima sétima letra do alfabeto grego.

 Ro Laren (Star Trek)
 Ro Rowen
 Ro (kana)
 Ro (faraó)
 Ro (Itália)

Desambiguação